Rycheza Lotaryńska (ok. 993-1063) – królowa polska, żona Mieszka II Lamberta
 Ryksa (1116-po 1155) – księżniczka polska, królowa szwedzka, córka Bolesława III Krzywoustego, żona Magnusa Silnego i Swerkera I Starszego
 Ryksa (1130/1140-1185?) – księżniczka śląska, cesarzowa hiszpańska, córka Władysława II Wygnańca, żona Alfonsa VII Imperatora
 Ryksa (ok. 1190-po 1238) – księżniczka wielkopolska, córka Odona Mieszkowica
 Ryksa (?-1288/1293) – księżna wielkopolska, żona Przemysła II
 Ryksa Elżbieta (1288-1335) – królowa polska i czeska, córka Przemysła II, żona Wacława II
 Ryksa – imię żeńskie